Леони́д Петро́вич Теля́тников () — советский и украинский пожарный, генерал-майор внутренней службы, Герой Советского Союза.

Биография 
Леонид Петрович Телятников родился 25 января 1951 года в посёлке Введенка Мендыгаринского района Кустанайской области (ныне Казахстан). Член КПСС с 1978 года. По окончании школы работал электриком на авторемонтном заводе. В 1968 году поступил в Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР. Учился на отлично. Физически очень крепкий, имел разряд по боксу (был победителем в первенстве училища по боксу) и пожарно-прикладному спорту. Впоследствии окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу в Москве. Несколько лет работал в противопожарной службе Костаная, а с 1982 года — на Киевщине. В 1983 году был назначен начальником военизированной пожарной части № 2 по охране Чернобыльской АЭС. Специалист первого класса.

Майор внутренней службы Л. П. Телятников вместе с другими пожарными (В. Игнатенко, В. Кибенком, В. Правиком и др.) принимал участие в тушении пожара в первые часы после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Во время тушения подразделение Телятникова пробыло на станции почти три часа, он получил высокую дозу облучения.

С осени 1986 года жил и работал в Киеве. После прохождения лечения продолжил службу во Внутренних войсках МВД СССР, после распада Советского Союза — во Внутренних войсках Украины. В 1995 году в звании генерал-майора внутренней службы ушёл на пенсию. С 1998 года возглавлял Добровольное пожарное общество Киева.

Скончался в возрасте 53-х лет от рака 2 декабря 2004 года, похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Семья — супруга Лариса Ивановна, сыновья Олег (окончил пожарное училище) и Михаил (юрист). Внуки — Леонид и Александр.

Награды 
 Герой Советского Союза (1986);
 знак отличия Президента Украины — крест «За мужество» (26 апреля 1996 года) — за личное мужество и отвагу, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Память 

На здании ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, а также в Уральском институте ГПС МЧС России в Свердловской области в память Леонида Петровича установлена мемориальная доска.

В Киеве безымянную площадь на пересечении улиц Маршала Малиновского и Добрынинской (Оболонский район) назвали площадью Леонида Телятникова. Также имя Леонида Петровича присвоено пожарной части № 25 Оболонского района.

В Народном музее Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля с 2006 года размещена экспозиция, посвященная Леониду Петровичу, которая включает личные вещи героя, переданные музею сыном Олегом Леонидовичем.

Литература 
 Исполняя свой долг // Известия. — 1986. — 9 мая.

Примечания

Ссылки 
 
 Гришин Г. Крест Леонида Телятникова.

Выпускники Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России
Пожарные СССР
Пожарные Украины
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Похороненные на Байковом кладбище
Умершие от рака
Члены КПСС